Макдо́но, Макдонаф, Макдонах, Макдоноу () — фамилия ирландского происхождения и топоним.

Носители фамилии 
 Макдоно, Айлин (1962—2012) — американская актриса, снимавшаяся в кино в детском возрасте в 1970-х годах.
 Макдоно, Алекса (1944—2022) — канадский политик.
 Макдоноу, Денис (род. 1969) — американский политик.
 Макдонаф, Нил (род. 1970) — американский актёр.
 Макдоно, Терри — британский режиссёр телевидения.
 Макдонах, Уильям (род. 1951) — американский архитектор.
 Макдонах, Юджин (более известный под псевдонимом Юджин Цигане; род. 1981) — американский дирижёр.

Топоним 
 Макдоно — округ в штате Иллинойс, США.
  — город в штате Джорджия, США.

См. также 
 Макдона

Примечания